Simfonia núm. 1 (Beethoven)
 Simfonia núm. 1 (Borodín)
 Simfonia núm. 1 (Brahms)
 Simfonia núm. 1 (Bruckner)
 Simfonia núm. 1 (Dvořák)
 Simfonia núm. 1 (Haydn)
 Simfonia núm. 1 (Mahler)
 Simfonia núm. 1 (Mendelssohn)
 Simfonia núm. 1 (Prokófiev)
 Simfonia núm. 1 (Rakhmàninov)
 Simfonia núm. 1 (Rubinstein)
 Simfonia núm. 1 (Schumann)
 Simfonia núm. 1 (Sibelius)
 Simfonia núm. 1 (Txaikovski)